Лучшие синглы США 1986 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1986 год. Лучшим синглом года стал хит «That's What Friends are For» певицы Дайон Уорик, в котором помимо неё приняли участие Стиви Уандер, Элтон Джон и Глэдис Найт.

Список 1986 года

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1986 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 
 Лучшие синглы США 1986 года
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Top Hits 1982-1987 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1986 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1986 год в музыке США